Lindenstrauss ( לינדנשטראוס) je příjmení, jehož nositeli je vícero osob:
 Elon Lindenstrauss (* 1970) – izraelský matematik
 Joram Lindenstrauss – izraelský matematik
 Micha Lindenstrauss – izraelský právník a státní kontrolor